Километро Трес има више значења:

 Километро Трес (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Километро Трес (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Километро Трес (Сусупуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Километро Трес (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Километро Трес, Лос Барера (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Километро Трес (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Километро Трес (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику